Ducke, un apellido alemán:
 (Walter) Adolpho Ducke, u: Adolfo Ducke (1876, Trieste, Austria – 1959, Fortaleza), un coleccionista de plantas, botánico, entomólogo, y etnógrafo austriaco-brasileño.
 Roland Ducke (1934, Bensen (Benešov nad Ploučnicí) – 2005, Jena), un futbolista bohemo-alemán.
 Karl-Heinz Ducke (1941, Langenau () – 2011, Jena), un teólogo cristiano y activista de los derechos civiles bohemo-alemán.
 Peter Ducke (º  1941, Bensen ()), un futbolista bohemo-alemán.

Referencias